Вверх может означать:
 Вверх — американский мультипликационный фильм 2009 года.
 Вверх (игра) — видеоигра, основанная на одноимённом мультфильме.
 Вверх (журнал) — российский литературно-художественный познавательный журнал для детей и подростков.

См. также